Walki o Lidę – termin odnoszący się do kilku bitew okresu wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920:
 Walki o Lidę (1919) – w kwietniu
 Walki o Lidę (1920) – w lipcu i wrześniu